13. Mistrzostwa Islandii w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w lipcu 1939 w Reykjavíku.

Rezultaty

Mężczyźni

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

1939 w Europie
1939 w lekkoatletyce
Islandia w XX wieku
1939
Sport w Reykjavíku